Третьяковская галерея может означать:
 Государственная Третьяковская галерея — музей в Москве.
 Третьяковская галерея на Кадашёвской набережной — его корпус.
 Новая Третьяковка — здание Третьяковской галереи на Крымском валу.
 «Третьяковская галерея» — российский журнал.